Sleepwalker peut désigner plusieurs choses :

Bande dessinée 
 Sleepwalker, personnage de Marvel Comics.

Cinéma  
 Sleepwalker, film américain sorti en 1990 ;
 Sleepwalker, film suédois de Johannes Runeborg sorti en 2000 ;
 Sleepwalker, film américain d'Elliott Lester sorti en 2017.

Musique 
 Sleepwalker, album des Kinks sorti le  ;
 Sleep Walker, groupe japonais de jazz formé au début des années 2000.

Télévision 
 Sleepwalkers : Chasseurs de rêves (Sleepwalkers), série télévisée américaine diffusée pour la première fois en 1997.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre